Speed má více významů:

 Nebezpečná rychlost (film, 1994) (v originále Speed) – americký akční film z roku 1994
 slangově amfetamin

v geografii
 Speed (Victoria) – obec v Austrálii
 Speed (řeka) – řeka v Kanadě

v hudbě
 Speed (hudební skupina) – japonská popová skupina

další
 Speed (jméno)

Externí odkazy